Sigma Tauri pode se referir a:
Sigma1 Tauri
Sigma2 Tauri